Нижче наведено дискографію американського репера Too Short.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми 
 1983: Don't Stop Rappin'
 1985: Players
 1986: Raw, Uncut, and X-Rated
 2010: Respect the Pimpin'
 2014: 19,999: The EP

Спільні альбоми

Компіляції

Сингли

Власні 
{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:center;" rowspan="2"|Рік
! style="text-align:center;" rowspan="2"|Пісня
! style="text-align:center;" colspan="3"|Найвищі чартові позиції
! style="text-align:center;" rowspan="2"|Альбом
|-
!  style="vertical-align:top; text-align:center; width:25px;"|США
!  style="vertical-align:top; text-align:center; width:25px;"|US R&B
!  style="vertical-align:top; text-align:center; width:25px;"|US Rap
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|1988
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Freaky Tales»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|Born to Mack
|-
|  style="text-align:center; rowspan="3"|1989
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Life Is…Too Short»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|43
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|27
| style="text-align:left;" rowspan="3"|Life Is…Too Short
|-
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«City of Dope»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|-
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«I Ain't Trippin'»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|-
| style="text-align:center;"|1990
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«The Ghetto»
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|42
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|12
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|3
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Short Dog's in the House
|-
| style="text-align:center;"|1991
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Short But Funky»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|36
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|14
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|1992
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«I Want to Be Free (That's the Truth)»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|41
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|5
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Shorty the Pimp
|-
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«In the Trunk»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|111
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|23
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|1993
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«I'm a Player»
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|85
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|39
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|17
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Get in Where You Fit In
|- style="vertical-align:top;"
|  style="text-align:left; "|«Money in the Ghetto»
|  style="text-align:center; "|90
|  style="text-align:center; "|64
|  style="text-align:center; "|14
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|1995
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Cocktails»
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|69
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|43
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|3
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Cocktails
|-
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Paystyle»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|112
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|29
|- style="vertical-align:top;"
|  style="text-align:center; "|1996
|  style="text-align:left; "|«Gettin' It» (за участі Parliament-Funkadelic)
|  style="text-align:center; "|68
|  style="text-align:center; "|49
|  style="text-align:center; "|9
|  style="text-align:left; "|Gettin' It (Album Number Ten)
|-
|align=center|1997
|align=left|«Call Me» (за участі Lil' Kim)
| style="text-align:center;"|90
| style="text-align:center;"|41
| style="text-align:center;"|—
|align=left|Booty Call (саундтрек)
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"|1998
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«More Freaky Tales»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|50
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|3
|align="left"|Can't Stay Away
|-
|align=left|«Independence Day» (за участі Keith Murray)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|91
| style="text-align:center;"|—
|align=left|Nationwide: Independence Day
|-
|align=left|«Invasion of the Flat Booty Bitches»
| style="text-align:center;"|51
| style="text-align:center;"|41
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Can't Stay Away
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|1999
|align=left valign=top|«It's about That Money» (за участі Puff Daddy)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|104
| style="text-align:center;"|—
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2000
| style="text-align:left;" valign="|«2 Bitches»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|54
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2
| style="text-align:left;" rowspan="2"|You Nasty
|-
| style="text-align:left;" valign="|«You Nasty»
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|69
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|6
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2001
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«I Luv»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|Chase the Cat
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2002
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Quit Hatin' Pt. 1» (за участі Twista, V-White та Lil Jon & The East Side Boyz)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|What's My Favorite Word?
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2003
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Choosin» (за участі Jazze Pha та Jagged Edge)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|61
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Married to the Game
|- style="vertical-align:top;"
|  style="text-align:left; "|«Shake That Monkey» (з участю Lil Jon & the East Side Boyz)
|  style="text-align:center; "|84
|  style="text-align:center; "|56
|  style="text-align:center; "|23
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2006
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Blow the Whistle»
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|55
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|31
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|25
| style="text-align:left;" rowspan="2"|Blow the Whistle
|-
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Keep Bouncin'» (за участі Snoop Dogg та will.i.am)
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|93
| style="text-align:center;"|—
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2008
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«This My One» (за участі E-40)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|Get off the Stage
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2010
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Bitch I'm a Pimp»
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|Respect the Pimpin'''
|-
|  style="text-align:center; vertical-align:top;"|2011
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|«Money on the Floor» (за участі E-40)
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
| style="text-align:center;"|—
|  style="text-align:left; vertical-align:top;"|No Trespassing|-	
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|2014	
| style="text-align:left; vertical-align:top;"|«19,999» 	
| style="text-align:center;"|—	
| style="text-align:center;"|—	
| style="text-align:center;"|—	
| style="text-align:left; vertical-align:top;"|
|}

 Інших виконавців A^ потрапили лише до чарту Hot R&B/Hip-Hop Airplay.B'''^ потрапили лише до чартів Hot Singles Sales чи Hot R&B/Hip-Hop Singles Sales.

Гостьові появи 

 1991: «Check Yourself» (D-Nice з участю Too Short)
 1992: «Funky As I Wanna Be» (Video Version) (Pooh-Man з уч. Too Short та Ant Banks)
 1992: «Racia» (Pooh-Man з уч. Too Short та Ant Banks)
 1993: «Only Out to Fuck» (Ant Banks з уч. Too Short, Goldy та Pooh-Man)
 1994: «2 Kill a G» (Ant Banks з уч. Too Short та Spice 1)
 1994: «Clownin' with the Crew» (з уч. Too Short та The Dangerous Crew)
 1994: «Fuckin' wit Banks» (Ant Bank з уч. Too Short та Goldy)
 1994: «Player's Club» (Rappin' 4-Tay з уч. Too Short)
 1994: «Sucka Free» (Rappin' 4-Tay з уч. Too Short)
 1994: «The Game Is Sold, Not Told» (Goldy з уч. Too Short)
 1994: «The Loot» (Ant Banks з уч. Too Short)
 1995: «Dirty Work» (Rappin Ron і Ant Diddly Dog з уч. Too Short, Seagram та Mr Ill)
 1995: «Gangstas & Playas» (Seagram з уч. Too Short)
 1995: «Sea of Bud» (MC Breed з уч. Too Short)
 1996: «Hit the Highway» (3-2 з уч. Too Short та 8Ball & MJG)
 1996: «Never Talk Down» (Rappin' 4-Tay з уч. Too Short та MC Breed)
 1996: «Where I'm From (Remix)» (Passion (репер) з уч. Rappin' 4-Tay, Soul Depot та Too Short)
 1996: «You Thought» (Snoop Dogg з уч. Too Short та Soopafly)
 1997: «4 tha Hustlas» (Ant Banks з уч. Too Short, 2Pac та MC Breed)
 1997: «Big Thangs» (Ant Banks з уч. Too Short та Ice Cube)
 1997: «Call Me» (Lil Kim з уч. Too Short)
 1997: «Conclusions» (MC Breed з уч. Too Short)
 1997: «Funkin over Nothin» (Luniz з уч. Too Short та Harm)
 1997: «Pervin'» (T.W.D.Y. з уч. Too Short та E-40)
 1997: «Players Holiday» (T.W.D.Y. з уч. Too Short, Mac Mall та Rappin' 4-Tay)
 1997: «Real Niggaz» (Jay-Z з уч. Too Short)
 1997: «Recognize Game» (Spice 1 з уч. Too Short та Ice-T)
 1997: «The Game Ain't Rated» (A-Dam-Shame з уч. Too Short та UGK)
 1997: «The World is Filled» (The Notorious B.I.G. з уч. Too Short, Puff Daddy та Carl Thomas)
 1997: «True Worldwide Playaz» (D-Shot з уч. Too Short та Spice 1)
 1998: «A Week Ago» (Jay-Z з уч. Too Short)
 1998: «Can't Stop» (Eightball з уч. Too Short та MJG)
 1998: «From the Ground Up» (E-40 з уч. Too Short та Jodeci)
 1998: «Fuck Faces» (Scarface з уч. Too Short, Devin the Dude та Tela)
 1998: «It Might Sound Crazy» (Daz Dillinger з уч. Too Short)
 1998: «It Might Sound Crazy (Remix)» (Daz Dillinger з уч. Too Short)
 1998: «Jazzy Hoes» (Jermaine Dupri з уч. Too Short, Eightball, Youngbloodz та Mr. Black)
 1998: «Keep Hustlin» (WC з уч. Too Short та E-40)
 1998: «Keep It Real» (Sylk-E. Fyne з уч. Too Short)
 1998: «Love Jones» (Keith Sweat з уч. Too Short, Erick Sermon та Playa)
 1998: «Your Sister» (TQ з уч. Too Short)
 1999: «Baller Bitch» (Foxy Brown з уч. Too Short та Pretty Boy)
 1999: «Big Booty Hoes» (The Notorious B.I.G. з уч. Too Short)
 1999: «Came in the Door Pimpin» (Dave Hollister з уч. Too Short)
 1999: «Delinquents Are Back» (The Delinquents з уч. Too Short)
 1999: «Don't Hate the Playa» (Ice-T з уч. Too Short)
 1999: «Earl That's Yo Life» (E-40 з уч. Too Short)
 1999: «Make Money Money» (Badwayz з уч. Too Short та Young Bleed)
 1999: «Rhyme Slow» (Kokane з уч. Too Short)
 1999: «Ride (Down South)» (Foxy Brown з уч. Eightball & MJG, Juvenile та Too Short)
 1999: «Ride wit Us» (Keith Murray з уч. Too Short, Redman та Erick Sermon)
 1999: «Somethin' bout Pimpin» (JT Money з уч. Too Short)
 1999: «Suckas Do What They Can» (Spice 1 з уч. Too Short, Yukmouth та Roger Troutman)
 1999: «That Drama (Baby's Momma)» (Jim Crow з уч. Too Short та Jazze Pha)
 1999: «Time and Money» (Young Bleed з уч. Too Short)
 1999: «Tricks (Bitches)» (MC Breed з уч. Richie Rich та Too Short)
 2000: «Doin' the Fool» (E-40 з уч. Too Short, Pimp C, Al Kapone та Pastor Troy)
 2000: «Fat Gold Chain» (Erick Sermon з уч. Too Short)
 2000: «In n Out» (Scarface з уч. Too Short та Devin the Dude)
 2000: «Life» (J-Dubb з уч. Too Short)
 2000: «Luv It How U Get It» (E.S.G. з уч. Too Short)
 2000: «Pimp or Die» (Mack 10 з уч. Techniec та Too Short)
 2000: «Pimpin and Jackin» (C-Bo з уч. Too Short)
 2001: «Hotel» (T.I. за уч. Too Short)
 2001: «Jazzy Hoes Part 2» (Jermaine Dupri з уч. Kurupt, Too Short, Field Mob, Backbone та Eddie Cain)
 2001: «Let My Nutts Go» (Lil Jon з уч. Too Short, Quint Black та Nation Riders)
 2001: «Pimpin Ain't No Illusion» (UGK з уч. Too Short)
 2002: «Bitch» (Lil Jon з уч. Too Short та Chyna Whyte)
 2002: «Bitch Bitch Bitch Make Me Rich» (Daz Dillinger з уч. Too Short)
 2002: «Die Young» (The Jacka з уч. Husalah та Too Short)
 2002: «Holla at a Playa (Remix)» (Jim Crow з уч. Too Short)
 2002: «Making Good Love (Remix)» (Avant з уч. Too Short)
 2002: «Pimp Counsel» (Disturbing tha Peace з уч. Too Short, Lil Fate та Shawnna)
 2002: «Say Bitch» (Richie Rich з уч. Too Short)
 2002: «So International» (B-Legit з уч. Too Short)
 2002: «Tater Chips» (YZ з уч. Too Short та El Dorado Red)
 2003: «In Here Ta Nite (Remix)» (Rated R з уч. Too Short та J-Creek з Eve'nin Ridahz)
 2004: «Cali Girl» (Big Lurch з уч. Too Short)
 2004: «Can't Nobody» (Messy Marv з уч. Too Short та Lucci)
 2004: «Pimp On» (Twista з уч. Too Short та Eightball)
 2005: «Cali Girl» (C-Bo з уч. Big Lurch та Too Short)
 2005: «Make It Rain» (D4L з уч. Too Short, Kool Ace та Sweetz)
 2005: «I'm 'n Luv (Wit a Stripper)(Remix)» (T-Pain з уч. Too Short, Twista, Pimp C, Paul Wall, R. Kelly та MJG)
 2005: «Oaktown» (Casual з уч. Too Short, Richie Rich, G-Stack та E-Mac)
 2005: «Pimpin» (The Relativez з уч. Too Short)
 2005: «Take Your Bitch» (David Banner з уч. Too Short, Bun B та Jazze Pha)
 2005: «Tear It Up (Remix)» (Young Jeezy з уч. Lloyd та Too Short)
 2005: «Who Need a Bitch» (Bun B з уч. Too Short та Juvenile)
 2006: «Get Low» (Tyrese з уч. The Dogg Pound, Kurupt та Too Short)
 2006: «Gettin' Some (Remix)» (Shawnna з уч. Too Short, Lil Wayne, Pharrell та Ludacris)
 2006: «Movin in Your Chucks» (Xzibit з уч. Too Short та Kurupt)
 2006: «SideShow» (Traxamillion з уч. Too Short та Mistah F.A.B.)
 2006: «This How We Eat» (Goldie Loc з уч. Too Short, Kokane та Big Tigger)
 2006: «Yee» (E-40 з уч. Too Short та Budda)
 2006: «Yummy» (Remix) (Chelo з уч. Too Short)
 2007: «Can't Get Enough» (Tha Dogg Pound з уч. Too Short)
 2007: «Didn't I Tell You» (Keyshia Cole з уч. Too Short)
 2007: «Don't Lose Yo Head» (Zion I з уч. Too Short)
 2007: «Goin Crazy» (Mistah F.A.B. з уч. Too Short та Fabo)
 2007: «It's Gettin Hot (Remix)» (The Team з уч. Too Short, MC Hammer, Keak da Sneak, Richie Rich, The Delinquents та Klumpty Klump)
 2007: «Life Is 2009» (UGK з уч. Too Short)
 2007: «On Yo' Way» (Mistah F.A.B. з уч. Too Short)
 2007: «Sideshow (Remix)» (Mistah F.A.B. з уч. Too Short та Keak da Sneak)
 2008: «Dancer (Is She Really My Girl)» (MC Magic з уч. C. Note, Too Short та AZ Prince)
 2008: «Life of da Party» (Snoop Dogg з уч. Mistah F.A.B. та Too Short)
 2008: «Playa Like Me» (Keak da Sneak з уч. Too Short)
 2008: «Sliding Down the Pole» (E-40 з уч. Too Short)
 2008: «The Best Thing Goin» (Yukmouth з уч. Too Short, Devin the Dude, Richie Rich та Danica «The Morning Star»)
 2009: «Tipper Love» (DJ Drama з уч. The-Dream, La the Darkman та Too Short)
 2009: «Top Down» (Motion Man з уч. Too Short)
 2010: «Can't Stop the Boss» (E-40 з уч. Snoop Dogg, Too Short та Jazze Pha)
 2010: «Fo Yo Sorrows» (Big Boi з уч. Too Short, Sam Chris та George Clinton)
 2010: «Money over Bitches» (Fat Joe з уч. Too Short та TA)
 2010: «Neighborhood Stars» (J. Stalin з уч. Mistah F.A.B. та Too Short)
 2010: «Resume» (E-A-Ski з уч. Too Short)
 2010: «She Wants Me» (Kutt Calhoun з уч. Irv da Phenom та Too Short)
 2010: «Show Me What You Workin' Wit» (E-40 з уч. Too Short)
 2011: «Funk n 4 Nothin» (3X Krazy з уч. Yukmouth, Too Short та Harm)
 2011: «She Bad» (Layzie Bone з уч. Too Short)
 2011: «Take U Home» (Snoop Dogg з уч. Daz Dillinger, Kokane та Too Short)
 2012: «Be You» (E-40 з уч. Too Short та J Banks)
 2012: «Break a Bitch» (Tony Yayo з уч. Too Short)
 2012: «Over Here» (E-40 з уч. Too Short та Droop-E)
 2012: «Pimp» (T.I. з уч. Pimp C та Too Short)
 2012: «So Good (Remix)» (The Hoodstarz з уч. Philthy Rich, Too Short та Richie Rich)
 2013: «1 to 1 Ratio» (Joe з уч. Too Short)
 2013: «Astronaut Pussy/Welcome to California» (The Game з уч. Too Short, Skeme, Schoolboy Q та Stacy Barthe)
 2013: «Bang Her» (Dirt Nasty з уч. Too Short)
 2013: «Dejalo (Zondo Remix)» (Rilo Kiley з уч. Too Short)
 2013: «Do My Dance» (Cassie з уч. Too Short)
 2013: «Girls» (Кід Каді з уч. Too Short)
 2013: «Jewels & Drugs» (Lady Gaga з уч. Too Short, T.I. та Twista)
 2013: «Makin' Papers» (Chuckie з уч. Snow tha Product, Lupe Fiasco та Too Short)
 2013: «My Bitch» (DB tha General з уч. Too Short)
 2013: «Settle for Less Remix» (Rayven Justice з уч. Too Short)
 2013: «So Much Pearl in Here» (Mistah F.A.B. з уч. Too Short)
 2013: «The Compliments» (The Lonely Island з уч. Too Short)
 2013: «V.I.P.» (Tony Touch з уч. Xzibit, Kurupt та Too Short)
 2013: «Wassup» (Problem та IamSu! з уч. Too Short)
 2013: «We Put You in the Game» (The Hoodstarz з уч. Too Short)
 2013: «When You Gone Let Me» (E-40 з уч. Xzibit, Kurupt та Too Short)
 2014: «All About Me» (Beeda Weeda з уч. Too Short)
 2014: «Break Yo Bed» (Scoe з уч. Clyde Carson та Too Short)
 2014: «Bust Them Cheeks» (Destructo з уч. Too Short)
 2014: «Expect» (Kurupt з уч. Too Short)
 2014: «For a Week» (Mike Jay з уч. YG та Too Short)
 2014: «I Love My Bitches» (Ray J з уч. Too Short)
 2014: «Keep Up» (C-Money з уч. Too Short)
 2014: «Racked Up» (Beeda Weeda з уч. Too Short та Gunplay)
 2014: «Same Since '88» (E-40 з уч. Too Short та B-Legit)
 2014: «Strip Club» (Beeda Weeda з уч. Too Short та 1.O.A.K.)
 2014: «Too $hort Outro» (Beeda Weeda з уч. Too Short)
 2014: «T.W.D.Y.» (Iamsu! з уч. Too Short та E-40)
 2014: «We Put (Too $hort Intro)» (Beeda Weeda з уч. Too Short)
 2015: «Ain't Nothin Like» (Sir Michael Rocks з уч. Too Short та Chuck Inglish)
 2015: «Daydreamer» (Erick Sermon з уч. Too Short та Voice)
 2015: «Freak» (Mally Mall з уч. Eric Bellinger, Chinx Drugz та Too Short)
 2015: «Looks 22» (Dirt Nasty та Smoov-E з уч. Too Short)
 2015: «Of All Things» (G-Eazy з уч. Too Short)
 2015: «Saturday» (Warren G з уч. E-40, Too Short та Nate Dogg)
 2015: «She Bad» (Sons of Funk з уч. Too Short)
 2015: «Told Me» (A-Wax з уч. Too Short)
 2015: «Twerk War» (Dorrough Music з уч. Too Short)

Посилання 

Too Short
Too Short